Kalkum ist der Name von:

 Kalkum, einem Stadtteil von Düsseldorf
 Schloss Kalkum, einem Schloss im Düsseldorfer Stadtteil Kalkum
 Kalkum (Adelsgeschlecht), benannt nach Burg/Schloss Kalkum
 Maurus Kalkum (1836–1893), Zisterzienser und Abt der Gefreiten Abtei Wettingen-Mehrerau

Siehe auch:
 Calcum